Евгений Романович Шведенко (род. 10 июня 1990, Чехов, Сахалинская область) — российский боксёр-профессионал, выступающий во второй средней и в полутяжёлой весовых категориях. Мастер спорта России в любителях.
Среди профессионалов бывший чемпион по версиям WBC International (2020—2021) и IBO Inter-Continental (2019—2020), чемпион Евразии по версии  (2019—2020), и чемпион России (2018—2021) во 2-м среднем весе.

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 16-я (ноябрь 2021) и являлся 3-м среди российских боксёров суперсредней весовой категории, а по рейтингам основных международных боксёрских организаций занимал: 3-ю строчку рейтинга IBF и 22-ю строку рейтинга WBC, — входя в ТОП-25 лучших суперсредневесов всей планеты.

Биография 
Евгений Шведенко родился 10 июня 1990 года в Чехове (Сахалин), затем вместе с семьей переехал в поселок Берёзовка Красноярского края.

Любительская карьера 
Боксом начал заниматься с 2001 года. Выступая на любительском ринге, Шведенко неоднократно становился чемпионом Красноярского края, чемпионом Сибири, одерживал победы на международных любительских турнирах в Сербии и Финляндии, трижды боксировал на чемпионате России.

Профессиональная карьера 
13 ноября 2015 года состоялся дебют Шведенко на профессиональном ринге, его соперником стал российский боксер Николай Котельников (0-2). Поединок завершился победой Шведенко техническим нокаутом в 1-м раунде.

Затем Евгений провёл ещё семь рейтинговых поединков, после чего, 27 мая 2018 года, победил Сергея Шарапова (9-0) в бою за титул чемпиона России во втором среднем весе, который принадлежал Шарапову. 26 декабря 2018 года в своём 11-м поединке победил по очкам опытного украинского боксёра Романа Шкарупу (28-8-2).

27 апреля 2019 года единогласным решением судей победил известного французского боксёра Наджиба Мохаммеди (41-7) и завоевал вакантные титулы чемпиона по версии IBO Inter-Continental и чемпиона Евразии по версии .

2 июля 2022 года в Эрдинге (Германия), в бою за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м среднем весе, единогласным решением судей (счёт: 110-118, 111-117 — дважды) уступил опытному кубинцу Уильяму Скаллу (18-0).

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Евгений Шведенко — страница на сайте vRINGe.com
 Евгений Шведенко — новости на сайте AllBoxing.Ru
 

Боксёры России
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Мастера спорта России
Боксёры-проспекты